INSET peut désigner :
 au Canada, Integrated National Security Enforcement Teams (en français, équipes intégrées de la sécurité nationale), des forces de sécurité antiterroristes canadiennes ;
 en France, Institut national spécialisé d'études territoriales.

Voir aussi 
 Au Royaume-Uni, un inset day est un jour réservé à la formation des enseignants.